Diver steht für:

 Diver (Fußball), eine Form des Jubels

Diver  ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Diver (1823–1876), englischer Cricketsportler
 Bridget Diver (?–1915), Soldat im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Colin Diver, US-amerikanischer Präsident des Reed College in Portland, Oregon
 Edwin Diver (1861–1924), englischer Cricketsportler
 Sinead Diver (* 1977), australische Langstreckenläuferin
 William Diver (1921–1995), US-amerikanischer Gründer der Columbia School of Linguistics

Siehe auch:
 Diver Point, Südgeorgien